Соревнования в беге на 100 метров у женщин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили 16 и 17 августа на Пекинском национальном стадионе.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (11,32 с) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (11,42 с) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований оба рекорда остались прежними.

Соревнования

Первый раунд 
Первые три спортсменки из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в следующий раунд соревнований. Также в следующий раунд попадают ещё 10 человек, показавших лучшее время среди всех остальных спортсменок.

Время результатов указано в секундах. Также использованы следующие сокращения:

Второй раунд 
Первые три спортсменки из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в полуфинал соревнований. Также в следующий раунд попадает ещё спортсменка, показавшая лучшее время среди всех остальных.

Полуфинал 
Первые четыре спортсменки из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в финал соревнований.

Финал 

Второе и третье места не удалось разделить даже с помощью фотофиниша, поэтому были вручены две серебряные медали.

Одна из фавориток, американка Торри Эдвардс, начала движение до стартового сигнала и, по всей видимости, ожидала команды о фальстарте. Такая команда дана не была, и Эдвардс заняла последнее место. После финального забега делегация США подала апелляцию, утверждая, что Эдвардс сделала фальстарт, но апелляция была отклонена, так как время стартовой реакции Эдвардс было не самым коротким и не самым длинным среди участниц финала.

Показав время 10,78, Шелли-Энн Фрейзер стала восьмой спортсменкой в истории вида спорта. Из участниц соревнований только Кристин Аррон (третья, 10,73, 1998) и Ивет Лалова (шестая, 10,77, 2004) бегали быстрее. Первая выбыла во втором круге, вторая — на стадии полуфинала.

Примечания 

Ж